Fluminense Futebol Clube, mais conhecido como Fluminense de Joinville, ou ainda Fluminense do Itaum é um clube de futebol brasileiro sediado na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Já disputou a divisão principal do campeonato catarinense em 1960, mas atualmente disputa a Série B do Campeonato Catarinense. O presidente do clube é Anelisio Machado e foi fundado em 24 de outubro de 1948, tendo suas cores o grená, verde e branco. Realiza suas partidas como mandante no estádio "Caldeirão do Itaum".

História 
O Fluminense Futebol Clube, do bairro Itaum de Joinville/SC,  ou simplesmente “Fluminense do Itaum”, foi fundado em , num terreno na rua Voluntários da Pátria, próximo á Igreja São Judas Tadeu e surgiu para substituir os pequeninos São Paulinho F.C. e Estrela F.C.

A escolha do seu nome inicialmente foi motivo de discórdia, já que a turma dividia-se entre botafoguenses e tricolores. Para encerrar maiores discussões, foi feita uma votação, onde prevaleceu a sugestão dos tricolores.

Foram seus fundadores: Arno Wersdoefer, Egon Giesel, Nelson Brandão, Antonio Pereira, Osvaldo Moreira, Adalcino Pereira, Gercino Rodrigues, Gustavo Jony Batista, José Lino da Silva, Carlos Klug, Francisco Ramos e Antonio Anésio da Silva.

Primeiros Jogos 
O primeiro adversário do Fluminense foi o obscuro Esporte Clube Brasil, que acabou goleado por 7×1, sendo quatro dos gols marcados por Brandão.

O primeiro grande rival do Fluminense foi o Almirante Futebol Clube, também sediado no bairro Itaum, e que mais tarde daria origem à atual S.E.R.C. Tamandaré F.C.

OS PRIMEIROS CAMPEONATOS OFICIAIS

Entre 1948 e 1951, o Fluminense limitou-se a disputar jogos amistosos e festivais esportivos nos diversos campos espalhados pela cidade.

Em 1952 filiou-se à Liga Joinvillense de Futebol e disputou o Campeonato da 3ª Divisão de Amadores da Cidade, ficando com o vice-campeonato ao perder o título para o Cometa F.C.

Em 1953 foi novamente vice-campeão da Terceirinha, desta vez perdendo o título para o Boa Vista F.C.

Em 1954, o tricolor voltou a dedicar-se aos jogos amistosos e aos animados festivais esportivos e ‘torneios do porco’, que eram bem mais animados que os campeonatos oficiais.

Em 1957 voltou às competições da Liga Joinvillense de Futebol, jogando a 2ª Divisão de Amadores, que, devido a extinção da 3ª Divisão, contava sempre com muitos clubes na disputa. Na edição deste ano, além do Fluminense, tomaram parte o Santos, Estrela da Vila Baumer, Sulista, Aviação, Aventureiro, Prefeitura, Arsenal, Internacional, União Boa Vista e Almirante.

Após fazer um turno apenas razoável, o Fluminense recuperou-se no returno e liderou a classificação até a penúltima rodada, quando foi ultrapassado pelo  Santos que acabou sendo o campeão.

O time-base do tricolor neste campeonato foi: Caranga, Helio e Marino; Adalcino, Chelo e Osmar; Bia, Milton Fumo, Daniel, Nezinho e Lôlo.

O Salão do Fluminense 
Neste ano o clube também começou a construção de sua sede social, localizada no início da rua Monsenhor Gercino e para viabiliza-la, realizou diversos festivais e rifas que renderam um bom dinheiro aos seus cofres. Esta sede que ficou mais conhecida como ‘Salão do Fluminense’ foi durante duas décadas o principal ponto de encontro dos jovens do Itaum, que na pacata e germânica Joinville dos anos 1960 e 1970, era tido como o bairro da turma da pesada, do samba e da boemia.

Caldeirão do Itaum 
Sem poder competir em condições de igualdade com os times de fabrica nos campeonatos oficiais da Liga, o Fluminense vislumbrou o futuro e ao invés de investir em futebol, a partir de 1978 deu início ás obras de construção de seu primeiro estádio próprio.

O terreno onde seria construído o estádio pertencia á Prefeitura Municipal que o concedeu ao clube através de um Termo de Permissão de Uso. A área era extensa e com uma localização privilegiada, no final da rua Florianópolis, uma das principais vias do bairro.Aproveitando o relevo do terreno, o clube fez verdadeiramente um estádio de futebol, com arquibancadas e tudo mais, um luxo que poucos clubes do futebol amador local podem se orgulhar.

Devido aos recursos limitados, a obra prolongou-se por quatro anos até que em 22 de agosto de 1982 o Caldeirão do Itaum, nome pelo qual o Estádio é conhecido até hoje, foi solenemente inaugurado com um torneio quadrangular sênior vencido pelo Caxias.

Foi um dia de grande orgulho para o bairro e para o presidente do clube, João Gaspar da Rosa, que estava desde 1976 no cargo e foi o grande empreendedor deste sonho tricolor, não à toa, até hoje o clube também é conhecido como o ‘Fluminense do João Gaspar’.

Com o passar dos anos, foram anexados ao estádio uma churrascaria e um centro de educação infantil, que passaram a auxiliar nas receitas do clube, que desde o início da década de 1990 já não contava mais com o seu salão.

Volta ao profissional 
Em 2014 o Fluminense voltou a jogar profissionalmente para a disputa da terceira divisão, o clube surpreendeu ao tirar da aposentadoria o goleiro Sílvio, ex-atleta de Joinville e Grêmio, que havia encerrado sua carreira pelo Marcílio Dias. Em 2014 o Fluminense foi eliminado na primeira fase ficando em quinto lugar de sete clubes na classificação geral. Em 2015 ficou em quinto lugar dessa vez de oito clubes. Em 2016 o time disputa a terceirona com outros 5 times, faturou o primeiro turno invicto, enquanto o Itajaí venceu o returno. Na decisão o Flu terminou como vice.

Jogos do Fluminense no catarinense 2016 
Jogos da Serie C do catarinense

Finais 

O Tricolor do Itaum ficou com o vice da série C do Catarinense 2016, porém o Itajaí pediu licença a FCF e o Fluminense disputou a Série B do Catarinense 2017

Campeonato Catarinense série B 2018 - Campanha de destaque

O Fluminense terminou a primeira fase do estadual com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, terminando assim no G-4 e classificando para as semi-finais onde o adversário foi o Marcílio Dias, no primeiro jogo em Joinville, o tricolor sofreu uma dura derrota por 3 a 1 de virada, no jogo de volta em Itajaí, empate em 2 a 2 classificou o marinheiro para a final e consequentemente o acesso a primeira divisão do estadual ao lado do Metropolitano.

Campeonato Catarinense série B 2019

O Fluminense de Joinville encerrou o Campeonato Catarinense Série B (2019) com 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas e assegurou o sexto lugar.

Copa Santa Catarina 2019

Na Copa Santa Catarina o Fluminense de Joinville fez uma excelente campanha com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, essa campanha manteve o Fluminense na briga pelo G4 até o fim do campeonato. Além disso, o clube alcançou uma grande vitória diante do Joinville Esporte Clube por 3 a 1, sendo o único clube profissional da cidade de Joinville a vencer o Joinville Esporte Clube.

Elenco Atual 

Atual Elenco

Devido a falta de calendário, alguns atletas acabam sendo emprestados para continuarem tendo partidas a disputar.

Atuais Empréstimos:

Ligações externas 
 
 
 

Fluminense
Fluminense
Clubes de futebol fundados em 1949